Het ATP-toernooi van Córdoba 2022 (met de officiële naam Córdoba Open) vond plaats van 31 januari tot 6 februari 2022. Plaats van handeling waren de gravel-buitenbanen van het Estadio Mario Alberto Kempes in de Argentijnse stad Córdoba.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Córdoba
Córdoba